Blackhead steht für:

 Blackhead Range, Gebirgszug in den Catskill Mountains, Vereinigte Staaten
 Blackhead Mountain, Berggipfel in der Blackhead Range
 Blackhead Point (auch Tai Pau Mai), Kap in Hong Kong
 Blackhead (Otago), Vorgebirge in Neuseeland

Orte:
 Blackhead (Hawke’s Bay) in der Region Hawke’s Bay, Neuseeland
 Blackhead (Kanada) in Neufundland und Labrador, Kanada

Siehe auch:
 Black Head
 Blackheath